Louise Bickerton e Daphne Cozens hanno battuto in finale Nellie Lloyd e Gwen Utz 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Crawford Crawford /  Sylvia Harper (semifinali)
 Louise Bickerton /  Daphne Cozens (Campionesse)

 Dorothy Diggle /  Ula Valkenburg (quarti di finale)
 Mall Molesworth /  Emily Westacott (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1931